Perissoneura är ett släkte av nattsländor. Perissoneura ingår i familjen böjrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Böjrörsnattsländor
Perissoneura